Domitius Honoratus ist der Name folgender Personen:

 Domitius Honoratus (Tribun), römischer Ritter, Tribun in Britannien 
 Lucius Domitius Honoratus, Präfekt von Ägypten